Гродзинський (зустрічається також написання Гродзінський)

Відомі представники:

 Гродзинський Андрій Михайлович (1926—1988) — український біолог, академік НАН України
 Гродзинський Дмитро Михайлович (1929—2016) — український біолог, академік НАН України
 Гродзинський Михайло Дмитрович (1957—2022) — український географ-ландшафтознавець, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академік Академії наук вищої школи України.
 Гродзинський Моріц Маркович (1887—1941) — український вчений-правознавець, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки УРСР
 Гродзинський Олександр Олександрович (1891—1973) — український співак, Заслужений діяч мистецтв України

Польські прізвища